Дворец Банг Кхун Пхром () является бывшей королевской резиденцией в Бангкоке, Таиланд. Дворец служил  резиденцией принца Парибатра Sukhumbhandhu до его вынужденной эмиграции после Сиамской революции 1932 года.

Дворец расположен на восточном берегу реки Чаупхрая.  В его состав входят: здание с окнами, выходящими на шоссе Tamnak Yai (основное здание) и здание  Tamnak Somdet (резиденция матери принца, королевы Sukhumala Marasri).  Главное здание дворца построено по проекту архитектора Марио Таманьо (Mario Tamagno)  в стиле  необарокко/неорококо. Здание построено в 1901-1902 годах. Резиденция королевы Sukhumala Marasri построена около 1913 года по проекту немецкого архитектора Деринга (Karl Siegfried Döhring) в стиле немецкого модерна.

После революции во дворце размещались  правительственные учреждения, с 1945 года  там разместилась  штаб-квартира Банка Таиланда. В настоящее время во дворце располагается музей Банка Таиланда. В музее 14 комнат, в экспозиции музея представлена историю тайской валюты и Банка Таиланда.

Здание является историческим и архитектурным памятником Таиланда.

Архитектура 
Дворец Bang Khun Phrom построен в стиле  необарокко. Двухэтажное кирпичное здание дворца оштукатурено, окрашено в желтый цвет. Имеет мансарды со слуховыми окнами, высокие полуциркульные окна, опоясывающий карниз на уровне второго этажа. Здание окружено садом.

Литература 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง, เอกสารคำสอน รายวิชา 2501296 มรดกสถาปัตยกรรมไทย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้าที่ 104 .สืบค้นเมื่อ 08/05/2560

Ссылки 
 
 วังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ 2 สุดยอดพิพิธภัณฑ์“ไฮเทค”

Памятники Таиланда
Дворцы Таиланда
Сооружения в стиле неорококо
Сооружения в необарочном стиле